Обращиха — название населённых пунктов в России:

 Обращиха — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Обращиха — село в Суздальском районе Владимирской области.